Подводные лодки в составе Военно-морских сил Польши появились в начале 1930-х годов, когда в строй вступили три торпедно-минных подводных лодки типа «Вилк» французской постройки. Перед Второй мировой войной Дивизион подводных лодок ВМС Польши был усилен двумя лодками типа «Оржел», заказанными в Нидерландах. Во время Второй мировой войны поляки получили несколько подлодок от Великобритании и США и сражались на стороне союзников, достигнув заметных успехов. После войны Польша, вошедшая в Организацию Варшавского договора, неоднократно получала на вооружение подлодки советской постройки. Последней из них стала до сих пор находящаяся в строю субмарина ORP Orzeł (291) типа 877Э «Варшавянка». На протяжении почти 15 лет эта субмарина оставалась единственной польской подводной лодкой, пока в 2002 году в состав ВМС Польши вошли купленные у Норвегии четыре подлодки типа 207 «Коббен» немецкой постройки. Таким образом, в Польше отсутствует собственная промышленность для строительства подводных лодок, и на вооружении стоят сравнительно устаревшие корабли. Однако, для Балтики этот подводный флот является весьма достойным. Все польские лодки входят в Дивизион подводных лодок 3-й флотилии кораблей и базируются на военный порт Гдыня.

Подводные лодки ВМС Польши

Примечания

См. также 
 Военно-морские силы Польши

Литература 
 Edmund Kosiarz, Flota Orła Białego, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1989, ISBN 83-215-3241-1.
 Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1959.

Ссылки 

Польша
Военно-морские силы Польши
Подводные лодки ВМС Польши